Zalumma Agra est le nom de scène d'une   présentée au public américain dans les années 1860 par Phineas Taylor Barnum.

Contexte 

L'attraction présentée par Barnum avec le personnage de Zalumma Agra et développée ensuite sous l'appellation générique de  repose sur l'exploitation du stéréotype de l'odalisque, le terme  étant fréquemment un terme générique pour désigner un habitant de la région  du Caucase, le plus souvent à la peau claire et les ethnonymes Caucasien, Circassien et Géorgien étant souvent à cet égard .

Au Moyen Âge, l'ethnonyme Circassien est utilisé pour désigner une personne originaire de l'est du Caucase, sans dénoter particulièrement une peau blanche : bien que celle des Circassiens soit censée être claire, par l'effet supposé du climat qui oppose les habitants des régions froides du nord à ceux des pays chauds d'Afrique ou de l'Inde, sa carnation peut en revanche, conformément à la théorie des humeurs, être blanche, olive, brune ou rouge. La couleur est aussi associée dans les sources médiévales à l'origine géographique. L'historienne Hannah Barker note ainsi que , cet usage étant encore attesté chez le voyageur Chardin, qui rapporte que la Circassie septentrionale est le pays des Cara-cherkes ou Circassiens noirs, ainsi désignés par les Turcs, .

La traite d'esclaves circassiennes est attestée depuis le haut Moyen Âge. Durant une première période byzantine, du  au , cette traite concerne une aire locale et garde une ampleur modérée. À partir du  et de la concession par l'empereur byzantin Manuel  aux Génois de comptoirs commerciaux dans la Mer noire, notamment à Caffa, la traite d'esclaves russes, tatars et circassiens à partir de la Mer noire passe sous le contrôle de Gênes et connaît un important essor. Vers la fin du , la part dans cette traite des esclaves d'origine tatare décline au profit de celle d'esclaves d'origine circassienne. Bien que cette évolution ait parfois été expliquée en termes d'évolution de la demande, à une préférence pour les hommes circassiens, notamment celle des sultans mamelouks burjites en Égypte à des fins militaires, elle semble surtout liée à une évolution de l'offre, rendant plus avantageuse l'exportation d'esclaves circassiens par rapport à ceux tatars et plus commode celle des femmes, dont la part est prépondérante à la fin du Moyen Âge, celles-ci offrant moins de résistance après l'assassinat des hommes durant les raids des trafiquants. Les esclaves circassiennes étaient utilisées à des fins domestiques, y compris la satifaction des désirs sexuels de leurs propriétaires, sans pour autant que des considérations sur leurs caractéristiques raciales gouvernent le plus souvent ces choix, de tels arguments étant rares ou anecdotiques.

La fascination pour les beautés circassiennes repose, selon Sara Figal, sur la conjonction de trois facteurs :
 Les nombreux récits de voyageurs du  et  qui décrivent les femmes  des montagnes du Caucase comme les plus belles du monde en soulignant leur haute valeur sur le marché ottoman des esclaves ;
 Le fantasme européen des belles captives circassiennes, languissant dans le harem des sultans, alimente de nombreuses fictions durant le , quand bien même ces dernières renforcent la désapprobation de la  ottomane et de la religion musulmane ;
 L'invention par des savants allemands d'une origine caucasienne de la race européenne, s'appuyant à titre de preuve sur la beauté des femmes circassiennes.

François Bernier, le premier auteur à faire référence à la notion de race au sens moderne du terme, affirme à la fin du  que les Circassiennes sont , à tel point que celles vendues à Constantinople en tant qu'esclaves sont réservées aux seuls Turcs et qu'il n'y est pas permis aux Chrétiens et aux Juifs d'en acheter. Il précise tenir ses renseignements de Jean Chardin. Ce célèbre voyageur brosse en effet un tableau de ces femmes qui oscille entre deux extrêmes, la beauté angélique qui inspire l'amour et le besoin licencieux de gratification sexuelle, et qui sera fréquemment repris à la suite : 

Chardin voit en outre dans les Circassiennes aux mœurs faciles, dont la beauté est préservée dans l'isolement primitif du Caucase, une source d'amélioration des peuples voisins, tel celui de Perse, dont il vient , grâce au commerce des esclaves à des fins de plaisir et de reproduction, le sang  et qui est .

La notion de race introduite par Bernier fait l'objet d'un développement important au cours du  et en particulier d'un traitement systématique par le naturaliste allemand Johann Friedrich Blumenbach qui propose une ventilation de l'humanité en cinq races (caucasienne, mongolienne, éthiopienne, américaine et malaise), au premier rang desquelles il met la race caucasienne qu'il considère comme , les autres races en étant des . Cette prééminence n'est pas due, chez lui, à une forme de réappropriation de la théorie de l'échouage de l'arche de Noé sur le mont Ararat, mais elle résulte d'une démarche scientifique, la comparaison de crânes, dont il rassemble la plus grande collection existant à l'époque, qu'il appelle son . Ces derniers lui sont adressés par un réseau de correspondants scientifiques, en particulier le baron , chirurgien militaire dans l'armée russe, qui lui adresse en 1793 le crâne d'une jeune Géorgienne morte en captivité, vraisemblablement de maladie vénérienne, à Moscou et qui y était resté conservé après autopsie, un fait que von Asch considère comme une simple  mais que Blumenbach impute à . Selon ce dernier, le crâne de cette jeune femme présente la plus belle forme possible et attire tous les regards, aussi peu observateurs qu'ils soient. Blumenbach relève notamment la sphéricité de la boîte crânienne, l'expansion modérée du front, l'amincissement des os malaires et la perpendicularité des dents. Se fondant exclusivement sur des considérations esthétiques, il propose de qualifier de  la race blanche, tant parce que, selon des témoignages , au premier rang desquels il met celui de Chardin, les pentes méridionales du mont Caucase , que parce que ses propres comparaisons le conduisent à estimer que c'est dans cette région qu'on trouve la plus belle forme de crâne, dont la régularité suggère un type  dont les crânes d'autres régions seraient des dérivations, tout comme la couleur de peau brune est une forme  de la peau blanche.

Boniment 

Dans une  publiée en 1868 par le Musée Barnum, Zalumma Agra, dont le nom signifierait dans la langue de son pays , est présentée comme née dans un port de la mer Noire et issue d'une famille princière. Née entre 1857 et 1860, elle serait la nièce du , c'est-à-dire de l'imam Chamil, un chef de la résistance caucasienne aux Russes. Après la capitulation de ce dernier en 1859  et l'expulsion des Circassiens de la Circassie historique, elle aurait été amenée par ses proches à Constantinople.

Zalumma Agra aurait été remarquée en 1864 à Constantinople par John Greenwood, un  du Musée Barnum : il aurait été frappé non seulement par sa beauté et ses manières mais aussi par sa chevelure  et d'une , laquelle lui aurait immédiatement inspiré le désir de la  du risque d'entrer dans le . Greenwood, immédiatement intervenu auprès des amis de l'enfant et des autorités turques aurait obtenu, grâce à ses propres efforts et à des amis influents, que Zalumma soit .

Selon la brochure, Zalumma Agra apprend l'anglais, la musique et le dessin grâce aux bons soins de son tuteur, visite diverses villes d'Europe, est reçue dans plusieurs cours dont celle de la reine Victoria, suscitant partout l'admiration du public pour sa magnifique chevelure , et finit par accéder à la demande de Greenwood de .

La brochure prévient le possible étonnement du spectateur : ayant quitté la Circassie très jeune, Zummala Agra n'en a gardé qu'un souvenir , de même qu'elle a  perdu sa langue maternelle, maîtrisant en revanche l'anglais avec une aisance qui intrigurait le .

Démarches 

Dès 1849, Barnum forme le projet d'une  dont il confie la gestion à des associés. En 1851, il fait venir de Ceylan une dizaine d'éléphants et un  cingalais pour les accompagner, présenté non comme une curiosité en lui-même mais comme représentatif de son peuple. Il conçoit le projet d'organiser un , un assemblage de représentants de tous les peuples : 
Dans les années 1850 et 1860, il fait différentes tentatives infructueuses pour organiser dans son Musée new-yorkais un tel spectacle, qu'il appelle tantôt « congrès des nations » et tantôt « ménagerie humaine », ce flottement traduisant une hésitation entre deux approches de ce spectacle, l'exhibition de « représentants » de différentes nations ou de « spécimens » de différentes races.

Dans ce cadre, le projet d'exhiber une  remonte au moins à 1856. Cette année-là, alors qu'une banqueroute l'a contraint à transférer nominalement la propriété de son musée de curiosités à son bras droit, John Greenwood, Barnum écrit au sénateur du Massachusetts et dentiste David Keyes Hitchcock pour lui demander de faire pression auprès d'un de ses étudiants, turc, afin qu'il aide Greenwood, lchargé d'obtenir les « spécimens », à trouver . Il lui présente le projet : 

La demande à Hitchcock étant vraisemblablement restée sans réponse, Barnum fait une nouvelle tentative en 1864. Greenwood est alors en route vers Chypre, où Barnum, alerté par le consul américain à Larnaca, l'a envoyé pour essayer de recruter une supposée femme à cornes qui s'avère sa|éditeur=ns intérêt. Barnum lui écrit qu'il a  si Greenwood peut en trouver une qui soit très belle. Il précise ensuite ses instructions : 

Barnum rapporte la suite dans ses mémoires, de manière assez évasive. Après s'être rendu de Chypre à Constantinople en bateau, Greenwood se déguise en Turc et apprend quelques mots de la langue afin de passer pour un acheteur sur les esclaves. De cette manière, ajoute Barnum, , puis après un mois il quitte la Turquie pour la France.

Peu après le retour de Greenwood à New York, Zalumma Agra est présentée  au public du Musée Barnum. Le New York Clipper, un périodique spécialisé dans les spectacles, signale comme une nouveauté la présentation au Musée américain de Barnum d'une . Toutefois, selon John Dingess, agent d'artistes contemporain de Barnum et auteur d'une histoire du cirque, la réalité est différente : quelques semaines après que Greenwood soit rentré les mains vides, une jeune femme aux cheveux broussailleux mais sans autre caractéristique particulière se serait présentée au Musée à la recherche d'un travail ; Barnum aurait vu en elle la possibilité de créer une Circassienne et l'aurait engagée ; un Turc résident à New York aurait été consulté pour le choix de la tenue et du nom. La plupart des historiens considèrent cette version comme plus plausible que celle de Barnum, à l'exception de A. H. Saxon qui estime quant à lui que la version donnée par la brochure de Barnum est . Il est en outre généralement admis que l'aspect remarquable de la chevelure de Zalumma Agra est dû à l'utilisation de bière éventée.

Annexes

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie

Sources primaires 
.
.
.
.
.

Sources secondaires exploitées 
.
.
.
.
.
.

Sources secondaires à exploiter 
.
.
.
.
.
. 
.
.
.
.
.
.
.

Nom de scène
Cirque aux États-Unis
Histoire du Caucase sous l'Empire russe